Sikkim war ab 1641 ein asiatisches Königreich im Himalaya, bis es 1975 nach einem Volksentscheid ein Bundesstaat der Indischen Union wurde.

Siehe auch 
 Königreich Sikkim

Sikkim
Politik (Sikkim)
!Konige